Ej att förväxla med parasiten Cryptosporidium som ger kraftig diarré hos däggdjur. Se Kryptosporidios.

Cryptosporium är ett släkte av svampar. Cryptosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptosporium